Mirko Schulz (* 18. Dezember 1979 in Minden) ist ein deutscher Schauspieler, Model und Fitnesstrainer. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Erik Krug in der auf RTL II ausgestrahlten Serie Berlin – Tag & Nacht.

Leben 
Schulz ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann und absolvierte während seiner Berufstätigkeit eine Aufstiegsfortbildung zum Fachkaufmann für Einkauf und Logistik. Von 1986 bis 1999 turnte er als Kunstturner regelmäßig im Turnverein Jahn. Im Jugendalter turnte er bereits auf Gau- und Landesliga-Meisterschaften. Ab dem Jahr 2000 wechselte er in den Bodybuilding- und Fitnessbereich. Im Jahre 2011 und 2012 wurde er norddeutscher und westdeutscher Vize-Meister in der Athletikklasse II des NAC-Verbands.

Im Jahre 2009 begann er eine Laufbahn als Model und Schauspieler. In den folgenden Jahren spielte er in verschiedenen TV-Formaten mit.

Im November 2010 absolvierte er Workshops rund um die Kunst des Stuntfightings, des szenischen Waffenkampfes und der Filmakrobatik in der Stuntfighter Academy Hamburg. Er legte die erfolgreich bestandene Prüfung zum eingetragenen „Stuntfighter“ in der C-Lizenz ab.

Anfang 2011 nahm er Schauspielunterricht an der STA–Schauspielschule in Köln und erlernte unter anderem die Sanford-Meisner-Schauspieltechnik.  Es folgten Auftritte in TV-Formaten wie Schneller als die Polizei erlaubt, Die Autoeintreiber, Familien-Fälle, Schwerstarbeit für Schutzengel, Verklag mich doch und weiteren.

2013 war Mirko Schulz in der Pseudo-Doku-Soap Berlin – Tag & Nacht zu sehen, in der er die Rolle des Erik Krug spielte.

Filmografie 
 2010: Rivals of Darkness (La-Marsa-Film)
 2010: Niedrig und Kuhnt – Kommissare ermitteln, Episode Entgleist (SAT.1)
 2011: X-Diaries, Episode Mann setzt übergewichtige Familie auf Diät (RTL II)
 2011: Stuntfighter für NDR Hamburg
 2012: Richterin Barbara Salesch, Folge Der Astro Hans (SAT.1)
 2012: Zwei bei Kallwass, Folge Seelen-Striptease (SAT.1)
 2012: Schneller als die Polizei erlaubt, Episode Die Schlägerei (VOX)
 2012: Schneller als die Polizei erlaubt, Episode Nacktes Pärchen (VOX)
 2012: Familien im Brennpunkt, Episode Radarfoto sorgt für Zündstoff (RTL)
 2012: Schwerstarbeit für Schutzengel, Episode Sea Elephant wants to eat Diver (VOX)
 2012: Verklag mich doch, Episode Der Rabenvater (VOX)
 2013: Familienfälle, Episode Die falsche Braut (SAT.1)
 2013: Die Autoeintreiber, Episode High Society (RTL II)
 2013: Berlin – Tag & Nacht (Fernsehserie, Episoden 461–546 (RTL II))
 2014: Schneller als die Polizei erlaubt, Episode Vereitelter Raub (VOX)
 2015: Schneller als die Polizei erlaubt, Episode Kleingärtner (VOX)
 2016: Der Lehrer, Auftritt als Stripper (RTL)
 2016: Trovatos, Episode Familien Countdown (RTL)

Weblinks 
 Mirko Schulz auf model-kartei.de
 Mirko Schulz bei Fitnesstrainer–NRW

Filmschauspieler
Model
Deutscher
Geboren 1979
Mann